Truevision3D (também conhecido como TV3D) é um motor de jogo 3D comercial, criado por Sylvain Dupont em 1999, e é atualmente desenvolvido pela Truevision3D. Ele é escrito em Visual Basic 6 e C++, e atualmente suporta DirectX 8. O motor é acessível de um número de linguagens de programação, incluindo C++, C#, Delphi e Visual Basic (6 e .NET).

Ver também 
 Anexo:Lista de motores de jogo
 Motor de jogo

Ligações externas 
 
  - Wiki do TV3D
  - em DevMaster.net

Motores de jogo